Joana I de Navarra (1271-1305), reina de Navarra (1274-1305), reina de França (1285-1305) pel seu matrimoni amb Felip IV el Bell
 Joana II de Navarra (1311-1349), reina de Navarra (1328-1349) 
 Joana III de Navarra (1528-1572), reina de Navarra (1555-1572).
 Joana de Navarra (reina d'Anglaterra) (1370-1437), duquessa de Bretanya (1386-1399), després reina d'Anglaterra (1403-1413) pel seu matrimoni amb Enric IV